Понтрягин — русская фамилия.

Известные носители 
 Понтрягин, Лев Семёнович (1908—1988) — советский математик, академик АН СССР.
 Понтрягин, Павел Михайлович (1902—1978) — советский оперный певец, вокальный педагог.

Другое 
 (4166) Понтрягин — астероид главного пояса, который был открыт 26 сентября 1978 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой.